Farmington (Califòrnia)
 Farmington (Connecticut)
 Farmington (Delaware)
 Farmington (Illinois)
 Farmington (Iowa)
 Farmington (Maine)
 Farmington (Minnesota)
 Farmington (Mississipí)
 Farmington (Missouri)
 Farmington (Nova Hampshire)
 Farmington (Utah)
 Farmington (Virgínia de l'Oest)
 Farmington (Washington)
 West Farmington, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.